Каспер Людвиг Виделль (; ) — шведский футболист, защитник, клуба «Хельсингборг».

Клубная карьера 
Виделль — воспитанник академии клуба «Хельсингборг». 15 июня 2020 года в матче против «Варберга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но Каспер остался в команде. 18 июля 2021 года в матче против «Вестероса» он дебютировал в Суперэттане.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хельсингборг»